Jumbo jet – nazwa samolotu Boeing 747
 Jumbo jet – album zespołu Arp Life